Ночелла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ночелла, Карло (1826—1908) — итальянский куриальный кардинал и папский сановник.
 Ночелла, Никола (род. 1981) — итальянский актёр.